Seldon est un nom propre qui correspond à une autre orthographe de Sheldon.

Prénom 
 Seldon Truss auteur de roman policier britannique
 Robert Seldon Lady

Patronyme 
 Hari Seldon personnage de science fiction imaginé par Isaac Asimov.
 Wynel Seldon
 Bruce Seldon

Autre 
 Plan Seldon